Le terme pékinois peut faire référence à :
 un habitant de Pékin ;
 le dialecte parlé à Pékin ;
 la race de chien des pékinois.